Scala Celsius, scala di misura per la temperatura
Grado Celsius, unità di misura della temperatura
Celsius, un cratere lunare
4169 Celsius, un asteroide della fascia principale
Monte Celsius, monte sull'isola Ymer Ø in Groenlandia
Celsius, cognome svedese
Anders Celsius (1701-1744), astronomo, fisico e matematico svedese
Olof Celsius (1670-1756), botanico, filologo, clericale svedese, zio di Anders Celsius
Olof Celsius il giovane (1716-1794), storico, politico e vescovo svedese, figlio di Olof Celsius
Magnus Celsius (1621-1679), matematico e astronomo svedese, nonno di Anders Celsius
Celsius, supereroe dell'universo DC Comics
Missione Celsius, il volo dell'astronauta svedese Christer Fuglesang verso la ISS
Celsius, un'aeronave di fantasia in Final Fantasy X-2
Fujitsu Celsius, una linea di workstation prodotte dalla Fujitsu
pseudonimo di Neil Gaeggeler, musicista di origine svizzera
Celsius AB, industria svedese attiva nel settore della difesa